Ordine della Stella – onorificenza francese
Ordine della Stella – onorificenza del Regno dell'Afghanistan
Ordine della Stella – onorificenza della Repubblica Democratica dell'Afghanistan